Amyl steht für:
 einen sibirischen Fluss (russ. ), siehe Amyl (Fluss)

Der Wortbestandteil Amyl- steht für:

 die Ableitung des lateinischen , siehe Stärke
 den Trivialnamen der Pentylgruppe